Yong peut désigner :

Divers 
 Dragon oriental en coréen

Patronyme 

 Ed Yong (1981-), journaliste scientifique britannique ;
 Kim Seng-yong (1987-), footballeur international nord-coréen ;
 Lam Lay Yong (1936-), historienne des mathématiques singapourienne ; 
 Yvette Yong (1990-), taekwondoïste canadienne.

Patronyme coréen
Patronyme singapourien